A Kaloula a kétéltűek (Amphibia) osztályába, valamint a békák (Anura) rendjébe és a szűkszájúbéka-félék (Microhylidae) családjába tartozó nem.

Nevének eredete 

Nevét az ógörög γλύφω (glypho – faragott) és γλῶσσα (glossa – nyelv) szavakból alkották, utalva nyelvének két félre osztottságára.

Előfordulása 

A nembe tartozó fajok Délkelet-, Kelet- és Dél-Ázsiában honosak.

Taxonómiai besorolása 

A Hyladactylus és a Plectropus nemet Steindachner 1867-ben, a Holonectes nemet Cope 1867-ben és a Cacopoides nemet Barbour 1909-ben határozta meg a Kaloula szinonimájaként.

Rendszerezés 

A nembe jelenleg legalább 19 faj tartozik. Egyes források a Kaloula macrocephala (Bourret, 1942) fajt önálló fajként ismerik el, míg az Amphibian Species of the World a Kaloula pulchra szinonimájaként sorolja be. 2000 óta öt új fajt írtak le, és még további fajok várnak leírásra.

 Kaloula assamensis Das, Sengupta, Ahmed & Dutta, 2005
 Kaloula aureata Nutphand, 1989
 Kaloula baleata (Müller, 1836)
 Kaloula borealis (Barbour, 1908)
 Kaloula conjuncta (Peters, 1863)
 Kaloula ghoshi Cherchi, 1954
 Kaloula indochinensis Chan, Blackburn, Murphy, Stuart, Emmett, Ho & Brown, 2013
 Kaloula kalingensis Taylor, 1922
 Kaloula kokacii Ross & Gonzales, 1992
 Kaloula latidisca Chan, Grismer & Brown, 2014
 Kaloula mediolineata Smith, 1917
 Kaloula meridionalis Inger, 1954
 Kaloula nonggangensis Mo, Zhang, Zhou, Chen, Tang, Meng & Chen, 2013
 Kaloula picta (Duméril & Bibron, 1841)
 Indiai ökörbéka (Kaloula pulchra) Gray, 1831
 Kaloula rigida Taylor, 1922
 Kaloula rugifera Stejneger, 1924
 Kaloula verrucosa Boulenger, 1904
 Kaloula walteri Diesmos, Brown & Alcala, 2002

Molekuláris törzsfejlődés 

A Mo és társai által 2013-ban végzett molekuláris törzsfejlődési vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy csak négy Kaloula faj található Kínában, ezek a Kaloula borealis, a Kaloula nonggangensis, a Kaloula rugifera és a Kaloula verrucosa, melyek a monofiletikus K. verrucosa csoporthoz tartoznak.

A Kaloula taprobanica fajtól eltekintve a Kaloula nem legkésőbbi közös őse feltehetőleg 22,3 millió évvel ezelőtt élt az oligocén–miocén időszak határán. A K. rigida and K. walteri fajok legkésőbbi közös őse valószínűleg 4,8 millió évvel ezelőtt élt a korai pliocén időszakban, míg a  K. kalingensis és a K. kokacii közös őse 9,1 millió évvel ezelőtt élt. A K. conjuncta, melynek négy ismert alfaja létezik, legkésőbbi közös őse 4,4 millió évvel ezelőtt élt.

Jegyzetek

Források 
 Amphibian Species of the World 6.0
 ITIS szerinti rendszerbesorolása
 A Kaloula az AmphibiaWeb adatbázisban
 Gray, 1831 : Description of two new genera of Frogs discovered by John Reeves, Esq. in China. The Zoological Miscellany, vol. 1, p. 38 (eredeti publikáció)

  
Kétéltűnemek